CHT ist die Abkürzung für:

 Call-Handling-Time (englisch: Anruf-Abfertigungsdauer), Zeitdauer für die Beratung eines Callcenter-Kunden; Insider-Slang (?)
 Chemotherapie, die  medikamentöse Behandlung von Krebserkrankungen
 Chittagong Hill Tracts,  Provinz im Südosten Bangladeschs
 Colon-Hydro-Therapie, eine weiterentwickelte Form der Darmspülung 
 Cross-Harbour Tunnel, ein Unterwassertunnel in Hongkong

CHT